MGCP steht für:

 Media Gateway Control Protocol, ein Netzwerkprotokoll zur Steuerung von VoIP-Gateways
 Maximum Graphics Card Power, eine offiziell von nVidia angegebene, unter Normalbetrieb zu erwartende maximale Leistungsaufnahme einer Grafikkarte

Abkürzung